

Geografia
 Barnet – quartiere di Londra
 Barnet – comune (town) statunitense dello stato del Vermont, contea di Caledonia
 Friern Barnet – zona del quartiere Barnet di Londra
 Friern Barnet Grammar School

Persone
 Boris Vasil'evič Barnet (1902-1965) – regista e sceneggiatore sovietico
 Charlie Barnet (1913-1991) – sassofonista e direttore d'orchestra jazz statunitense
 Horace Barnet (1856-1941) – calciatore inglese, di ruolo attaccante
 James Barnet (1827-1904) – architetto scozzese naturalizzato australiano
 Miguel Barnet (1940) – romanziere, poeta ed etnografo cubano

Altro
 Barnet Football Club – società calcistica londinese
 Battaglia di Barnet – battaglia del 1471 nella guerra delle due rose
 Collegio di Chipping Barnet – collegio elettorale della Grande Londra
 High Barnet – stazione della metropolitana di Londra

Pagine correlate
 Barnett
 Burnet (disambigua)